Lupoglav (tal. Lupogliano) je općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Istarskoj županiji.

Općinska naselja 
U sastavu općine je 9 naselja (stanje 2006), to su: Boljun, Boljunsko Polje, Brest pod Učkom, Dolenja Vas, Lesišćina, Lupoglav, Ravno Brdo, Semić i Vranja.

Zemljopis 
Lupoglav se nalazi u središnjoj Istri, oko 10 km zapadno od ulaza u tunel Učka, na putu prema Buzetu.

Stanovništvo 
Po popisu iz 2001. godine, u općini Lupoglav je živjelo 929 stanovnika. Nacionalni sastav je bio sljedeći:

 Hrvati - 875 (94.19%)
 regionalno oprijedljeni - 26 (2.80%)
 neoprijedljeni - 12 (1.29%)
 Talijani - 5 (0.54%) 
 Slovenci - 2  (0.22%)
 Srbi - 2 (0.22%)
 Bošnjaci - 1 (0.11%)
 Česi - 1 (0.11%)
 Slovaci - 1 (0.11%) 
 ostali - 2 (0.22%)
 nepoznato - 2 (0.22%)

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe

Spomenici i znamenitosti

Obrazovanje

Kultura

Šport 
Edi Kuharić, automobilist

Vanjske poveznice 

Općine u Istarskoj županiji